No Future est une expression anglaise signifiant pas de futur, pas d'avenir. Elle désigne :

 No Future, un slogan du mouvement punk issu de la chanson God Save the Queen des Sex Pistols. Il s'apparentait au départ à une attaque contre la société britannique (pas d'avenir pour toi dans le « rêve anglais »), mais a également généré une vision plus pessimiste et nihiliste de l'idéologie punk.

No Future, le  de Nanase Aikawa, sorti sous le label Avex Trax le  au Japon ;
No Future, titre original de Pas d'avenir pour toi !, le deuxième arc narratif du comic Buffy contre les vampires, saison huit ;
No Future In The Past, une chanson de Nâdiya et Kelly Rowland ;
No Future, une chanson de Georgio dans l'album Héra.
NO FUTURE, un album de Wit. sorti en 2020

Références